Indonesië
 Jenawi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Jenawi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java